Cavite (provincie), een provincie in de Filipijnen;
 Cavite City, een stad in de Filipijnse provincie Cavite.
 Cavite (film)